André Breitbarth, (* 6. dubna 1990 v Gifhornu, Německo) je německý zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v 6 letech v Leiferde pod vedením Hugo Ganse a Petera Byczkowicze. Připravuje se v Braunschweigu pod vedením Svena Lolla a Gottfrieda Buruckera. V německé seniorské reprezentaci se prosazuje od roku 2013 a o pozici reprezentační jedničky v těžké váze bojuje se Svenem Heinlem. V roce 2016 uspěl při německé nominaci na olympijské hry v Riu. Pozici černého koně turnaje však nepotvrdil, prohrál nečekaně v prvním kole s Jurijem Krakoveckijem z Kyrgyzstánu na ippon.

André Breitbarth je pravoruký judista, jeho osobní technika je o-soto-gari.

Vítězství 
 2013 - 1x světový pohár (Taškent)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Andrého Breitbartha na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Andrého Breitbartha na Judobase.org

Němečtí judisté
Němečtí olympionici
Narození v roce 1990
Narození 6. dubna
Žijící lidé
Muži